Isla de la Pasión kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Clippertonön, atoll,

Mexiko 

 Isla de la Pasión, Mexiko, 
 

Robotskapade Mexikoförgreningar